Писториус (Pistorius) — латинизированная фамилия (от голландской Баккер или немецкой Беккер).

Известные носители:
 Писториус, Борис (род. 1960) — немецкий политик, министр обороны ФРГ.
 Писториус, Карен (род. 1990) — новозеландская актриса.
 Писториус, Оскар (род. 1986) — южноафриканский легкоатлет.

См. также 
 Пистор
 Писторф